Телефон анонсирован 11 марта 2009 года. Его функции включают полностью выдвижную QWERTY-клавиатуру с подсветкой, специальную камеру, клавиши регулировки громкости, игровые и музыкальные клавиши, а также подключение к Wi-Fi и базовый акселерометр, который автоматически поворачивает дисплей. Он работает на платформе мобильного телефона Nokia Symbian OS v9.3 S60. Он также очень похож на модель Nokia E75, с той лишь разницей, что 5730 предназначен для воспроизведения музыки

Мобильные телефоны Nokia